Camillo de Nardis (1857-1951) – compositore italiano
Janet De Nardis (1978) – conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana
Loredana De Nardis (1974) – attrice italiana
Luigi de Nardis (1928-1999) – critico letterario e filologo italiano

Pagine correlate
De Nardi
Nardis